Съезд народов России (также Съезд порабощённых народов) — форум представителей народов бывшей Российской империи, которые основали свои национальные организации и выступали за федеративно-демократический принцип устройства Российской республики. Проходил в Киеве  —  года.

Съезд был созван в Киеве по инициативе Украинской Центральной Рады с целью решить цивилизованным путем коренные национальные проблемы. «Золотым сном народов» позже назвал съезд М. С. Грушевский. На нём впервые в истории России представители разных национальностей попытались определить свою дальнейшую судьбу, принципы сосуществования и историческую перспективу.

Съезд проходил в помещении Педагогического музея. В его работе приняли участие 92 делегата от украинцев, грузин, латышей, литовцев, эстонцев, евреев, белорусов, молдаван, казаков, бурятов, татар, крымских татар, тюркских и мусульманских организаций, Совета социалистических партий России, поляков. Временное правительство России представлял Максим Славинский, который возглавлял Особое совещание по провинциальной реформы. 8 делегатов-украинцев разных политических партий объединились на платформе национально-территориальной автономии.

В целом состав съезда отражал уровень тогдашней политической мысли, в которой идеи федерализма преобладали над самостийническими. Хотя федерализм для участников форума означал не отказ от национальной независимости, а самую целесообразную на то время форму её осуществления, не как конечную цель, а как важный этап на пути к федерации Европы и в будущем — к федерации всего мира. Помимо литовцев и поляков, которые отстаивали полную государственную независимость Польши и Литвы, и еврейских делегатов, которые поднимали вопрос о создании еврейского государства в Палестине, остальные представителей национальных движений поддержали идею превращения бывшей «тюрьмы народов» на федеративную демократическую республику.

Михаил Грушевский, председатель Центрального Совета и почётный председатель съезда определил позицию украинской стороны и свою концепцию федерализма:

«Украина не идет через федерализм к самостоятельности, потому что государственная независимость лежит не перед нами, а за нами. Мы уже объединились с Россией как независимое государство и своих прав никогда не отрекались. <…> Мы не будем говорить, что мы любим русскую республику, потому что до этой поры мы от неё ничего хорошего для себя не видели. <…> Наши симпатии может приобрести тот „дворец народов“, который мы хотим сделать из России».

Важнейшим документом съезда стало постановление «О федеративном устройстве Российского государства», в котором осуждалась чрезмерная централизация законодательной и исполнительной власти, что тормозило развитие государства. Делегаты съезда постановили, что наряду с Всероссийским Учредительным собранием будут созваны краевые Учредительное собрание для установления форм отношений с центральными органами, а также форм внутреннего устройства автономной единицы. Постановление «Об общегосударственном и краевых языках» предоставляло равноправный статус национальным языкам. Общегосударственным признавался русский язык, в отдельных государствах, частях федерации — один или несколько краевых языков. Относительно школы, церкви и суда общегосударственный язык не должен был иметь никакого преимущества над другими краевыми языками.

Для практического решения задач национального и краевого автономно-федеративного строительства съезд избрал Совет народов с местопребыванием в Киеве. В основу формирования этого органа положен принцип равного представительства (4 члена от каждого народа, делегаты которого принимали участие в работе съезда). Организационное заседание Совета состоялось 16 (29) сентября 1917 года. Председателем избрали Михаила Грушевского, секретарём — Николая Любинского. Печатным органом стал журнал «Свободный союз» (вышло только два номера в октябре и ноябре 1917 года в типографии Украинской Центральной Рады). После Октябрьской социалистической революции деятельность Совета прекратилась.

См. также 
 Национально-персональная автономия
 Союз автономистов
 Лига инородческих народов России
 Союз народов
 Прометеизм
 Конференция порабощённых народов Востока Европы и Азии
 Антибольшевистский блок народов
 Организация наций и народов, не имеющих представительства

Источники и литература 
 Реент А. П. З'їзд поневолених народів 1917 // Энциклопедия истории Украины: в 10 т. / Редколл.: В. А. Смолий (председатель) и др.; Институт истории Украины НАН Украины. — : Наук. мысль, 2005. — Т. 3: Е—Й. — С. 362. — ISBN 966-00-0610-1.
 Реент А. П. З'їзд поневолених народів 1917 // Энциклопедия современной Украины: в 30 т. / ред. колл.: И. М. Дзюба [и др.]; Национальная академия наук Украины, Научное общество имени Шевченко, Координационное бюро энциклопедии современной Украины НАН Украины. — , 2003—2014. — ISBN 944-02-3354-X.
 Киев. Историческая энциклопедия. 1917—2000 гг.
 Стойко В. З'їзд народів у Києві 1917 року. / «Украинский историк». — 1977. — № 03—04.
 Съезд народов и областей России (Съезд Народов, Федеративный Съезд, Съезд порабощенных народов России) 1917
 З’їзд народів і областей Росії (З’їзд Народів, Федеративний З’їзд, З’їзд поневолених народів Росії) 1917

1910-е годы в Киеве
История Украины
Украинская Народная Республика
Сентябрь 1917 года
1917 год на Украине